Het seizoen 2008/09 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de heren had Hurley en Victoria als kampioenen. 

Na de onderlinge play-off ontmoetingen promoveerde Hurley naar de hoofdklasse 2009/10. Shinty, Forward, MEP en Zwart Wit degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden heren
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Promotie/degradatie hoofdklasse

Hockey in 2008
Hockey in 2009
Overgangsklasse hockey